Düzgün Yildirim, een Turks-Nederlandse politicus
Uğur Yıldırım, een Turks-Nederlandse voetballer
Murat Yıldırım, een Turks-Nederlandse voetballer
Yıldırım (district), Turks district in de provincie Bursa
Yıldırım Bosnaspor, sportclub in Bayrampaşa